Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя состоялись в Севастополе 14 сентября 2014 года. Это первые выборы после присоединения Крыма к России. Партия «Единая Россия» получила все 8 мандатов по одномандатным округам и 14 мест по севастопольскому многомандатному избирательному округу. ЛДПР получила 2 мандата по севастопольскому многомандатному избирательному округу.

Голосование по партийным спискам

Одномандатные округа

Общее количество полученных мандатов

Примечания

Ссылки 
 Сайт избирательной комиссии Севастополя
 Гарас Л. Н., Маковская Д. В. Выборы в органы государственной власти города Севастополя и Республики Крым

Севастополь
Выборы в Севастополе
Севастополь
2014 год в Севастополе
Присоединение Крыма к Российской Федерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании